10 - 20 сентября 1863 года в сражении при Чикамоге участвовали Камберлендская армия Севера численностью 60 000 человек под командованием генерала Уильяма Роузкранса и Теннессийская армия Юга численностью 60 000 - 65 000 человек под командованием генерала Брэкстона Брэгга.

Камберлендская армия 
Федеральная Камберлендская армия под командованием Роузкранса, насчитывала 60 000 человек, сведенных в 5 корпусов:

XIV корпус Джорджа Томаса (22 781 чел.):
 Дивизия Абсалома Бэйрда
 Бригада Бенжамена Скрайбнера
 Бригада Джона Старкуитера
 Бригада Джона Кинга
 Дивизия Джеймса Неглей
 Бригада Джона Битти
 Бригада Тимоти Стенли
 Бригада Уильяма Сирвелла
 Дивизия Джона Бреннана
 Бригада Джона Конелла
 Бригада Джона Крокстона
 Бригада Фердинанда Ван Дервеера
 Дивизия Джозефа Рейнольдса
 Бригада Джона Уилдера
 Бригада Милтона Робинсона
 Бригада Джона Турчина
XX корпус Александра МакКука (13 156 чел.):
 Дивизия Джефферсона Дэвиса
 Бригада Сиднея Поста
 Бригада Уильяма Карлина
 Бригада Ханса Хега
 Дивизия Ричарда Джонсона
 Дивизия Филиппа Шеридана.
XXI корпус Томаса Криттендена (14 660 чел.)
 Дивизия Томаса Вуда
 Бригада Джорджа Бьюэлла
 Бригада Джорджа Вагнера
 Бригада Чарльза Харкера
 Дивизия Джона Палмера
 Бригада Чарльза Крафта
 Бригада Уильяма Бабкока Хазена
 Бригада Уильяма Грозе
 Горацио фон Клеве
 Бригада Самуэля Битти
 Бригада Джорджа Дика
 Бригада Сидни Барнса
 резервный корпус Гордона Грейнджера (7 372 чел.): дивизия Джеймса Стидмена и бригада Дэниеля МакКука.
 Кавалерийский корпус Роберта Митчелла (10 078 чел.):
 Дивизия Джорджа Крука
 Дивизия Эдварда МакКука.

Теннессийская армия 
Теннессийская армия Конфедерации насчитывала 65 000 человек, состояла из 4-х корпусов.

корпус генерала Леонидаса Полка: 
 дивизия Бенджамина Читема
 Бригада Джон Джексон
 Бригада Престона Смита
 Бригада Джорджа Меней
 Бригада Маркуса Райта
 Бригада Ото Стрейхла

корпус Дэниеля Хилла 
 Дивизия Патрика Клеберна
 Бригада Стерлинга Вуда
 Бригада Люциуса Полка
 Бригада Джеймса Дешлера
 Дивизия Джона Брекинриджа
 Бригада Бенжамена Хельма
 Бригада Даниеля Адамса
 Бригада марселаса Стовалла

резервный корпус Уильяма Уокера: 
 Дивизии Уильяма Уокера
 Бригада Мэтью Эктора
 Бригада Клаудиуса Уильсона
 Джона Лидделла
 Бригада Даниела Гована
 Бригада Эдварда Уальтхалла

Левое крыло Джеймса Лонгстрита: 
 Дивизия Томаса Хиндмана
 Бригада Паттона Андерсона
 Бригада Зеча Диза
 Бригада Артура Маниголта

Корпус Саймона Бакнера 
 Дивизия Александра Стюарта
 Бригада Уильяма Бэйта
 Бригада Джона Брауна
 Бригада Генри Клейтона
 Дивизия Уильяма Престона
 Бригада Арчибальда Грейси
 Бригада Джона Келли
 Бригада Роберта Тригга

корпус Джона Худа 
 Дивизия Башрода Джонсона
 Бригада полковника Джона Фултона
 Бригада Джона Грегга
 Бригада Эвандера Макнейра
 Дивизия Эвандера Лоу
 Бригада Жерома Робертсона
 Бригада Лоу (полковник Джеймс Шеффилд)
 Бригада Генри Беннинга
 Дивизия Джозефа Кершоу
 Бригада Джозефа Кершоу
 Бригада 

Кавалерийский корпус Джозефа Уилера: 
 Дивизия Джона Уартона
 Бригада Чарльза Крю
 Бригада Томаса Харрисона
 Дивизия Уильяма Мартина
 Бригада Джона Моргана
 Бригада Альфреда Рассела

Второй кавалерийский корпус Натана Бедфорда Форреста: 
 Дивизия Фрэнка Армстронга
 Бригада Джеймса Уилера
 Бригада Джорджа Дибрелла
 Дивизия Джона Пергама
 Бригада Генри Дэвидсона
 Бригада Джона Скотта

Реорганизация Теннессийской армии в два крыла была предпринята ночью 19 сентября в связи с прибытием Лонгстрита. До этого корпусные командиры подчинялись напрямую Брэггу.

В своей книге «От Манассаса до Аппоматокса» генерал Лонгстрит приводит такие цифры: 43 866 — исходная численность Теннесийской армии, 11 500 — подкрепления от Джонстона за август-сентябрь, 5000 — подошедшие дивизии Лонгстрита, итого 60 366 человек. Из них 1124 потеряно 18-го и 19-го числа, и в сражении 20 сентября участвовало 59 242 человек.

См. также 
 Силы сторон в битве при Геттисберге
 Потомакская армия в сражении при Чанселорсвилле
 Северовирджинская армия в сражении при Чанселорсвилле

Примечания

Литература 
 U.S. War Department, The War of the Rebellion: a Compilation of the Official Records of the Union and Confederate Armies, U.S. Government Printing Office, 1880–1901.

Ссылки 
 Chickamauga Campaign, Confederate Order of Battle

Силы сторон в сражениях Гражданской войны в США